Марија Анжујска (Анже, 14. октобар 1404 - Les Châtelliers, 29. новембар 1463) била је супруга Шарла VII. Била је кћерка Луја II Анжујског и Јоланде од Арагона.

Породично стабло 

Рођени 1404.
Умрли 1463.
Француске краљице